est une expression anglaise signifiant « cache-cache ». Elle peut faire référence à :

Littérature 

 , roman de Wilkie Collins publié en 1854 ;
 , roman de James Patterson publié en 1997 ;
 , roman de Ian Rankin publié en 1991.

Cinéma 

 , film britannique de Cy Endfield sorti en 1964 ;
 , film britannique de David Eady sorti en 1972 ;
 , titre original de Jeu mortel, film américain de Sidney J. Furie sorti en 2000 ;
 , titre original de Trouble Jeu, film américain de John Polson sorti en 2005 ;
 , film philippin de Rahyan Carlos sorti en 2007 ;
  (), film sud-coréen de Huh Jung sorti en 2013 ;
 , film britannique de Joanna Coates sorti en 2014.

Musique

Album 

 , album de The Birthday Massacre sorti le  ;
 , album de Janet Devlin sorti le  ;
 , album de Plastic Tree sorti le .

Chanson 

 , chanson de Howard Jones présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Imogen Heap présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Namie Amuro présente sur l'album Play sorti le  ;
 , chanson de Tracie Spencer présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de TVXQ présente sur l'album  sorti le .
 Hide and Seek, chanson de Lizz Robinett sortie le .
 Hide and Seek, chanson de Stormzy sortie le .

Télévision 

 ,  de la 1 saison de  ;
 ,  de la 1 saison de  ;
 , titre original de Rambo des bois,  de la 1 saison de  ;
 , titre original de Cache-cache,  de la  de  : Enquêtes spéciales () ;
 , titre original de Partie de cache-cache,  de la  de  ;
 , titre original de Cache-cache,  de la 1 saison de  : Bobby Donnell et Associés () ;
 , titre original du Dictateur,  de la 1 saison de , police des mers () ;
 , titre original de Cache-cache,  de la  de Skippy le kangourou () ;
 ,  de la  de  ;
 , titre original de Invulnérable,  de la 1 saison de  ;
 , titre original de Cache-cache,  de la  de  : Les Jeunes Titans () ;
 ,  de la 1 saison de .

Voir aussi 

 
 
 

Homonymie de titre